Мельдино — два связанных топонима в Подмосковье:

 Мельдино (в XVII веке также Меледино) — деревня в Талдомском городском округе Московской области.
 Мельдино (платформа) — вблизи одноимённой деревни в Талдомском городском округе Московской области.

См. также